Learning content management system, een platform voor e-learning modules
 Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie, een chemische analysetechiek